Le tournoi de Californie du Sud est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute à Los Angeles du 2 au .

Carole Caldwell remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean Moffitt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Blake et Kathleen Harter.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Californie du Sud

Navigation 

dames 1964
Californie
Compétition de tennis à Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1964
Tennis en mai 1964